Julio Aparicio puede referirse a:

 Julio Aparicio Martínez (1932-), torero español - alternativa: 1950, retirada: 1969;
 Julio Aparicio Díaz (1969-), torero español hijo del anterior, - alternativa: 1990, retirada: 2012;
Julio Aparicio (1955-), futbolista peruano